Галкин, Лев:
 Галкин, Лев Абрамович (1913—1992) — советский поэт, прозаик, драматург.
 Галкин, Лев Фёдорович (1908—1961) — народный комиссар/министр госбезопасности Туркменской ССР.